

Воля-Блендовська — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Воля-Блендовська — село в гміні Помехувек Новодворського повіту Мазовецького воєводства